Knubel ist Familienname folgender Personen:

 Anton Knubel, (1857–1915), deutscher Radrennfahrer und Flugpionier
 Bernard Knubel (1872–1957), deutscher Radrennfahrer
 Bernhard Knubel (1938–1973), deutscher Ruderer
 Franz Rudolf Knubel (1938–2020), deutscher Bildender Künstler
 Johannes Knubel (1877–1949), deutscher Bildhauer
 Josef Knubel (1881–1961), Schweizer Bergsteiger, Ski- und Bergführer
 Niklaus Knubel (1841–1877), Schweizer Bergsteiger und -führerpionier
 Peter Knubel (1832–1919), Schweizer Bergsteiger und -führerpionier

Siehe auch:
 Knubel (Handelsgruppe)
 Knuble